Carrizo Springs, une ville du Texas.
 Carrizo Springs, une ville fantôme au Colorado.